Los López kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los López, Guanajuato, ort, San Miguel de Allende, 
 Los López, San Luis Potosí, ort, Mexquitic de Carmona, 

Robotskapade Mexikoförgreningar